Järnvägstorget kan syfta på:

Järnvägstorget, Umeå – ett torg i Umeå som uppfördes i anslutning till järnvägsstationen
Järnvägstorget, Helsingfors – ett torg i centrala Helsingfors på den östra sidan av Helsingfors järnvägsstation
 Järnvägstorgets metrostation – den största och mest trafikerade stationen inom Helsingfors Metro